argentinisch steht für:
 den südamerikanischen Staat Argentinien betreffend
 Argentinisches Quechua, eine Varietät der Sprache Südliches Quechua in Argentinien
 die argentinische Varietät der spanischen Sprache
 Argentinische Küche, Kochstil und kulinarische Spezialitäten Argentiniens

Siehe auch: